Johan Adolf av Sachsen kan syfta på:

* 
 Johan Adolf av Sachsen-Gotha-Altenburg (1721–1799), prins av Sachsen-Gotha-Altenburg och generallöjtnant